Plantas
Cannaceae — família
Cana-de-açúcar — Saccharum officinarum
Cana-do-reino — Arundo donax
Açoro — Acorus calamus; cana-cheirosa
Cana-do-rio — Gynerium sagittatum; cana-de-frecha, canaflecha, canafrecha, cana-ubá, vuba
Dieffenbachia seguine — comigo-ninguém-pode
 Arundo plinii — cana ou caniço-do-sequeiro

Ver também 
Cachaça — aguardente produzida a partir da destilação do sumo da cana-de-açúcar
Caná — vila da Galileia mencionada na Bíblia

Desambiguações de vegetais